Рудольф Абель:

 Рудольф Абель (1903—1971) — псевдоним Вильяма Генриховича Фишера, советского разведчика, работавшего в США во время «холодной войны»;
 Абель, Рудольф Иванович (1900—1955) — советский фронтовой разведчик времён Великой Отечественной войны.